60-я параллель северной широты — широта, равная 60 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан. 
Расстояние до экватора — 6654 км, до Северного полюса — 3348 км. На этой широте Солнце видно в течение 18 часов 52 минут в день летнего солнцестояния и 5 часов 52 минут в день зимнего солнцестояния. Полуденная высота Солнца над горизонтом  составляет 53°26' в день летнего солнцестояния, 30°00' в дни равноденствий и 6°34' в день зимнего солнцестояния. К северу от широты +60°23' звезда Фомальгаут никогда не восходит.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 60 параллель северной широты проходит через Скандинавию, Россию, США, Канаду, Гренландию.
 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" |Координаты
! scope="col" |Страна, территория или море
! scope="col" |Примечания
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Северное море
|- valign="top"
| 
! scope="row" | 
|Острова Мёкстер, Сельбьёрн, Хуфтарёй, Рекстерен и Тиснесёй
|-
| 
! scope="row" | 
| Фагерста, Уппсала
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Балтийское море
|-
| 
! scope="row" | 
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Балтийское море
|-
| 
! scope="row" | 
|- valign="top"
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Балтийское море
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" |Хельсинки, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Порккала
|- valign="top"
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Балтийское море
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Финский залив (к югу от острова Гогланд, )
|-
| style="display: table-cell;" | 
! scope="row" | 
|Остров Мощный
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Балтийское море
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Финский залив
|-
| 
! scope="row" | 
| Остров Котлин
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Балтийское море
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Финский залив
|- valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Санкт-Петербург, Ладожское озеро
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Охотское море
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Залив Шелихова
|-
| 
! scope="row" | 
| Камчатка
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Берингово море
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Берингово море
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Олюторский залив
|-
| 
! scope="row" | 
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Берингово море
|-
| 
! scope="row" | 
| Остров Нунивак
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Пролив Этолина
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Залив Кука
|- valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Полуостров Кенай, острова Эванс, Элрингтон, Латуш и Монтагью
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Тихий океан
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Залив Аляска
|-
| 
! scope="row" | 
| Острова Уингем и Каяк
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Тихий океан
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Залив Аляска
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска
|- valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Границы:
Юкон/Британская Колумбия;
Северо-Западные территории/Британская Колумбия;Северо-Западные территории/Альберта;Северо-Западные территории/Саскачеван;Северо-Западные территории/Манитоба;Нунавут/Манитоба«Четыре угла»
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Гудзонов залив
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" |Острова Оттава, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Квебек
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Залив Унгава
|- valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Квебек,
Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Атлантический океан
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" |Граница между Девисовым проливом и морем Лабрадор
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Атлантический океан
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Острова Мейнленд и Моуса, Шетландские острова
|-
| style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | 
! scope="row" style="background: rgb(176, 224, 230) none repeat scroll 0% 0%;" | Северное море
|}

Канада 

В Канаде 60-я параллель проходит по границе между Северной (Юкон, Северо-Западные территории, Нунавут) и Западной (Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван, Манитоба) частями Канады. На пересечении со 102-м меридианом западной долготы образует так называемые «Четыре угла».

Гренландия 
В 1776—1950 годах 60-я параллель являлась южной границей Королевского Гренландского торгового департамента, имевшего исключительную монополию на торговлю в датско-норвежских, а позже датских колониях Гренландии (1776—1782 годы) и Южной Гренландии (1782—1950 годы).

См. также 
 60-я параллель южной широты
 59-я параллель северной широты
 61-я параллель северной широты

Примечания 

Широта
Границы Манитобы
Границы Саскачевана
Границы Северо-Западных территорий
Границы Нунавута
Границы Альберты
Границы Юкона
Границы Британской Колумбии